

Geografia
Regno Unito
Walworth – distretto di Londra
Walworth – villaggio dell'Inghilterra nel Durham

Stati Uniti d'America
Walworth – comune dello stato di New York
Walworth – villaggio del Wisconsin
Walworth – comune del Wisconsin

Persone
William Walworth – politico inglese del 1300

Pagine correlate 
Contea di Walworth (disambigua)